Chlamys ist:

 eine Muschelgattung, siehe Chlamys (Gattung)
 die Bezeichnung für einen antiken griechischen Mantel, siehe Chlamys (Mantel)

Siehe auch:
 Clamys